Пётр Миха́йлович Ла́тышев (30 августа 1948, Проскуров, Украинская ССР, СССР — 2 декабря 2008, Москва, Россия) — советский и российский деятель органов внутренних дел, российский государственный деятель. Начальник Управления внутренних дел Перми с 1986 по 1991. Начальник Управления внутренних дел Краснодарского края с 1991 по 1994. Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации с 29 августа 1994 по 18 мая 2000. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе с 18 мая 2000 по 2 декабря 2008. Генерал-полковник милиции (1997).

Биография 
Родился 30 августа 1948 в городе Проскуров (ныне Хмельницкий) Украинской ССР.

В 1971 окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. После её окончания уехал в Пермь, где служил инспектором, заместителем начальника отдела БХСС Пермского облисполкома, начальником УВД города Перми.

В 1980 окончил Академию МВД СССР по специальности «правоведение».

С 1986 по 1991 — начальник Управления внутренних дел Перми.

С 1991 по 1994 — начальник Управления внутренних дел Краснодарского края.

С 1990 по 1993 так же являлся народным депутатом РСФСР, член комитета Верховного совета России по вопросам законности, правопорядка и борьбы с оргпреступностью.

С 29 августа 1994 по 18 мая 2000 — заместитель министра внутренних дел Российской Федерации.

В 1999 возглавлял особую группу федерального центра по урегулированию кризиса в Карачаево-Черкесии. 

С 18 мая 2000 по 2 декабря 2008 — полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Председатель Центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Умер 2 декабря 2008 во время командировки в Москву, от острой сердечной недостаточности. Похоронен 4 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.

Чины и звания 
 В мае 1997 присвоено специальное звание «генерал-полковник милиции».
 Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

Награды 

 Государственные
 Орден Почёта (17 апреля 1998) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю плодотворную работу во Всероссийском физкультурно-спортивном обществе «Динамо»
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (30 августа 2008) — за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

 Религиозные
 Орден Преподобного Сергия Радонежского I степени (2003, РПЦ) — за труды по возрождению Православия в Екатеринбургской епархии и всём Уральском федеральном округе

Семья 
Был женат, имел двух сыновей.

Примечания

Ссылки 

Члены Верховного совета России (1990—1993)
Представители президента России в федеральных округах
Уральский федеральный округ
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Похороненные на Троекуровском кладбище
Выпускники Омской академии МВД России
Генерал-полковники милиции (Российская Федерация)
Заместители министра внутренних дел Российской Федерации